Ingrid Alexandra de Noruega (en noruego: Ingrid Alexandra, prinsesse av Norge; Oslo, Noruega; 21 de enero de 2004) es la primera hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega y la segunda nieta de los reyes Harald V y Sonia de Noruega. Desde el momento de su nacimiento ostenta el título de princesa de Noruega y ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono de Noruega después de su padre, el príncipe heredero Haakon Magnus y por delante de su hermano pequeño, el príncipe Sverre Magnus, y de su tía la princesa Marta Luisa de Noruega.

Se espera que se convierta en la segunda monarca femenina en la historia de Noruega, después de Margarita I que reinó en el . Además forma parte del grupo de futuras herederas europeas y está previsto que reine junto a Catalina Amalia de los Países Bajos, Isabel de Bélgica, Leonor de España y Estela de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
En julio de 2003 la Casa Real Noruega emitió un comunicado anunciando que la princesa Mette-Marit estaba embarazada de tres meses.

La princesa Ingrid Alejandra nació el 21 de enero del 2004 en el Hospital Nacional del Reino, en Oslo. Al nacer pesó 3 kilos y 686 gramos y midió 51 centímetros.

El día después de su nacimiento el primer ministro noruego en aquel momento, Kjell Magne Bondevik, fue el encargado de revelar el nombre de la pequeña tras un consejo de ministros.

Nombre
 Ingrid: Nombre común entre la realeza escandinava. También nombre presente en la familia de su madre.
 Alexandra: Por el rey Olaf V, bisabuelo de la princesa.

Bautismo 
La princesa Ingrid fue bautizada el 17 de abril de 2004 en la capilla del Palacio Real de Oslo. Utilizó el traje estrenado por su bisabuelo el rey Olav, y que en su día usó su abuelo el rey Harald.

Ingrid Alexandra tuvo seis padrinos. 
 Harald V de Noruega, abuelo paterno.
 Federico de Dinamarca, heredero al trono danés.
 Victoria de Suecia, heredera al trono sueco.
 Felipe VI de España, rey de España (entonces príncipe de Asturias).
 Marta Luisa de Noruega, tía paterna.
 Marit Tjessem, abuela materna.
La ceremonia se vio envuelta en destacadas ausencias ya que la presencia de otras casas reales se limitó a la presencia de la princesa Victoria de Suecia (madrina de la niña). Dos de sus dos padrinos -Federico de Dinamarca y Felipe de España- no acudieron al bautizo de su ahijada por motivos de agenda.

Hermanos 
Marius Borg Høiby, nacido el 13 de enero de 1997; medio hermano, fruto de la relación de la princesa Mette-Marit con Morten Borg.
 Sverre Magnus, nacido el 3 de diciembre de 2005.

Educación 
Ingrid Alexandra comenzó a asistir al colegio el 19 de agosto de 2010, en la escuela pública de primaria situada en la localidad en la que residía junto a sus padres, Asker. La princesa se convirtió así el primer miembro de la familia real noruega en asistir a un colegio público. En el año 2014 la casa real noruega anunció que la princesa asistiría a la Oslo International School a partir del curso 2014-2015, una escuela privada de gran prestigio internacional. Dicha decisión causó controversia entre la población noruega. En el año 2019 regresó a asistir a un colegio público, está vez en Uranienborg Skole, colegio situado en Oslo, la capital de Noruega. El colegio está situado muy cerca del Palacio Real de Oslo donde sus abuelos viven y donde sus padres trabajan. Escogieron este colegio para que pudiese ir al Palacio Real después de las clases sin un largo camino, el colegio también esta situado en la zona más cara de Oslo, Frogner. 

En el otoño de 2020, comenzó a estudiar en la escuela secundaria superior Elvebakken en Oslo.

Actos oficiales 
Es habitual que la princesa acompañe a sus padres en diversos actos oficiales, así como en las celebraciones del día nacional. En 2014 asistió por primera vez junto a su padre y su abuelo en un acto oficial en el Parlamento noruego.

El 4 de mayo de 2015, la princesa Ingrid Alexandra bautizó el nuevo bote salvavidas de la Norwegian Rescue Company, Elias, en su primera asignación real. Acompañada de su abuelo el Rey, fue nombrada madrina de la barca.

En febrero de 2016 fue la encargada de encender la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Noruega.

El 19 de mayo de 2016, se inauguró el Parque de Esculturas Princesa Ingrid Alexandra en el Parque del Palacio, como parte de la celebración del 25 aniversario del Rey y la Reina. El parque presenta esculturas hechas para niños y por niños. La princesa participó activamente en la elección de los diseños. En 2018, dio una visita guiada por el parque a los Duques de Cambridge, con motivo de su visita oficial a Noruega. 

El 17 de noviembre de 2018, la princesa Ingrid Alexandra bautizó al buque de investigación Kronprins Haakon, que lleva el nombre de su padre. El buque fue bautizado en su puerto base de Tromsø. La princesa habló de su interés por el océano y el cambio climático, lo que la motivó a bautizar el barco. Dijo que el barco traerá "conocimientos nuevos y cruciales sobre las áreas polares, sobre los océanos y sobre el cambio climático".

La princesa ganó una medalla de oro en el campeonato noruego de surf para jóvenes en octubre de 2020. Es conocida como una ávida surfista y también entrena esquí y kickboxing.

El 20 de enero de 2022, la Princesa visitó las tres ramas del gobierno noruego; el Storting, la Corte Suprema y la oficina del primer ministro. Estas visitas fueron parte de una serie de actividades que la Princesa Ingrid Alexandra emprendió antes de cumplir 18 años al día siguiente. El día de su cumpleaños, el 21 de enero, asistió a una reunión del Consejo de Estado junto con su padre Haakon y el rey Harald. Esto fue seguido por una serie de delegaciones de felicitación de funcionarios noruegos en el Palacio Real. La Princesa recibió felicitaciones de representantes de los poderes gubernamentales, así como del Parlamento Sami, los gobernadores de los condados, el cuerpo diplomático, las Fuerzas Armadas de Noruega y la Iglesia de Noruega. Se dispararon salvas de cañón al mediodía para conmemorar el cumpleaños de Ingrid Alexandra.

Con motivo de su 18 cumpleaños también se celebró una cena de gala en el Palacio Real con representantes de otras casas reales como: el rey Felipe VI de España, el rey Guillermo Alejandro I de Países Bajos, la reina Máxima de Países Bajos, la reina Matilde de Bélgica, la princesa heredera Victoria de Suecia, el príncipe Daniel de Suecia, el príncipe heredero Federico de Dinamarca, la princesa heredera María de Dinamarca, el príncipe Guillermo de Luxemburgo o la princesa Estefanía de Luxemburgo. También asistieron miembros contemporáneos a Ingrid como: la princesa Catalina Amalia de Orange, la princesa heredera Isabel de Bélgica, la princesa Estela de Suecia, el príncipe Óscar de Suecia o el príncipe Carlos de Luxemburgo.

Confirmación 
El 31 de agosto de 2019 fue confirmada en la Capilla del Palacio Real de Oslo, con la presencia de todos sus padrinos de bautismo.

Otros datos 

 Ingrid Alexandra es la primera princesa noruega que nace con derecho a ser reina tras la abolición de la ley sálica en el país nórdico en 1990.
 El 19 de junio de 2010 fue dama de honor en la boda de su madrina, la princesa heredera Victoria de Suecia. También formó parte del cortejo nupcial en la boda de su tío Espen Hoiby, hermano de la princesa Mette-Marit.
 Al ser descendiente del rey Eduardo VII de Inglaterra, Ingrid, al igual que su padre, se encuentra en la línea de sucesión al trono británico.

Títulos reales 
  Su Alteza Real la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (desde 2004).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Medalla Conmemorativa del Centenario de la Casa Real (18/11/2005).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).
  Dama gran cruz con collar de la Orden de San Olaf (21/01/2022).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Harald V (21/01/2022).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 21/01/2022).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la princesa Ingrid Alexandra (en inglés)

Nobles de Noruega del siglo XXI
Familia Real Noruega
Princesas de Noruega de la casa de Glücksburg
Damas grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Damas de la Orden del Elefante
Noruegas del siglo XXI